Barakī Barak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Barakī Barak (distriktshuvudort), Lowgar, 
 Barakī Barak (distrikt), Lowgar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar